Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder der Volkskammer der DDR in der 5. Wahlperiode (1967–1971).

Zusammensetzung 
Bei der Volkskammerwahl 1967 stimmten nach offiziellen Angaben 99,93 % der Wähler für den Wahlvorschlag der Nationalen Front.

 Die Wahl hatte auf die Stärke der Fraktionen keinen Einfluss. Ihre Größe wurde im Voraus festgelegt.

Präsidium 
 Präsident der Volkskammer
 Johannes Dieckmann (LDPD) 1969 verstorben
 Gerald Götting (CDU)

 Stellvertreter des Präsidenten der Volkskammer
 Hermann Matern (SED) am 24. Januar 1971 verstorben
 Friedrich Ebert (SED)

 Mitglieder des Präsidiums:
 Hermann Kalb (CDU) bis 1969
 Wilhelmine Schirmer-Pröscher (DFD)
 Otto Gotsche, (SED)
 Ernst Goldenbaum (DBD)
 Grete Groh-Kummerlöw (FDGB)
 Margarete Müller (SED)
 Wolfgang Rösser (NDPD)
 Willi-Peter Konzok (LDPD) ab 1969
 Karl-Heinz Schulmeister (Kulturbund) ab Mai 1969
 Werner Engst (FDJ) ab Mai 1969

Quelle:

Fraktionsvorsitzende 
 Fraktion der SED
 Hermann Matern am 24. Januar 1971 verstorben

 Friedrich Ebert

 Fraktion der DBD
 Leonhard Helmschrott
 Fraktion der CDU
 Wolfgang Heyl
 Fraktion der LDPD
 Rudolf Agsten
 Fraktion der NDPD
 Wolfgang Rösser
 Fraktion des FDGB
 Hans Jendretzky
 Fraktion des DFD
 Katharina Kern
 Fraktion der FDJ
 Johannes Rech
 Fraktion des Kulturbundes
 Karl-Heinz Schulmeister

Abgeordnete

Literatur 
 Sekretariat der Volkskammer im Auftrag des Präsidenten der Volkskammer der DDR (Hrsg.) „Die Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik : 5. Wahlperiode“, Berlin, Staatsverlag der DDR, 1967.
 Günther Buch: Namen und Daten wichtiger Personen der DDR. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. Dietz, Berlin (West)/Bonn 1982, ISBN 3-8012-0081-7.

Einzelnachweise 

Liste (Mitglieder der Volkskammer)